L'édition masculine 2005 du tournoi de tennis de Dubaï s'est déroulée du 21 au , sur dur en extérieur. Elle est catégorisée International Series Gold, et il s'agit de la  du tournoi. L'épreuve de simple a été remportée par Roger Federer et celle de double par Martin Damm et Radek Štěpánek.

Faits marquants 
 Le numéro 1 mondial Roger Federer remporte le tournoi en simple pour la  consécutive face à Ivan Ljubičić en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, la paire Martin Damm - Radek Štěpánek s'impose en finale face à Jonas Björkman et Fabrice Santoro. Il s'agit de leur  ensemble.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2005) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2005
Dubai
2005 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2005